Kleinebersdorf ist der Name:

 einer deutschen Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen, siehe: Kleinebersdorf (Thüringen)
 einer österreichischen Katastralgemeinde im Bezirk Korneuburg in Niederösterreich, siehe: Kleinebersdorf (Gemeinde Großrußbach)